Il singolare  del BMW Tennis Championship 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Robin Haase era il detentore del titolo, ma non ha partecipato per infortunio.

Robin Söderling ha battuto in finale 6–1, 6–1 Tomáš Berdych.

Teste di serie

  Tomáš Berdych (finale)
  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Feliciano López (semifinali)
  Igor' Kunicyn (secondo turno)

 Simone Bolelli (secondo turno)
 José Acasuso (primo turno)
 Janko Tipsarević (semifinali)
 Florent Serra (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BMW Tennis Championship 2009